Бангмуннак (тайск. บางมูลนาก) — район в провинции Пхичит, Таиланд.

География 
Соседние районы (с запада по часовой стрелке) в провинции Пхичит: Пхотхейл, Тапханхин, Тхапкхло, Дончаронг. Нонгбуа и Чунсанг из провинции Накхонсаван.

Административное деление 
Район делится на 10 подрайонов и 78 деревень.

Примечания

Ссылки 
 amphoe.com (Thai)

Ампхе